Kaspersen ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kaspersen (* 1948), dänischer Pianist und Komponist des Modern Jazz
 Søren Kaspersen (* 1896), grönländischer Katechet und Landesrat